Josef Heumann (1964-), niemiecki skoczek narciarski, specjalista kombinacji norweskiej
 Konstanty Heumann (1888-1940), polski podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej